Кондратов (Кондратова) — російське прізвище. Відомі носії:
 Кондратов Віктор Іванович (нар. 1952) — колишній радянський футболіст, що виступав на позиції лівого захисника, та український тренер. Майстер спорту СРСР (1974). Володар Кубка СРСР (1980).
 Кондратов Віталій Сергійович (1936—1979) — радянський український кінорежисер.
 Кондратова Світлана Василівна (нар. 1943, РРФСР) — радянська, українська актриса.

Російські прізвища